Cormorant Island kan syfta på följande platser:
 Cormorant Island, Antarktis, ö i Antarktis
 Cormorant Island, British Columbia, ö i Kanada